Елси има више значења:
 Елси (Мичиген)
 Елси (Небраска)